Aygeshat kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Aygeshat (ort i Armenien, Aragatsotn), 
 Ajgesjat, Armavir, 

Robotskapade Armenienförgreningar